Сілвареш () — португальська власна назва.

Топоніми

Сілвареш (Гімарайнш) — парафія.
 Сілвареш (Фундан) — парафія.
 Сан-Клементе-де-Сілвареш — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Сілвареш — парафія.